Tintal is een ritmische cyclus uit de Hindoestaanse muziek, en heeft 16 matras, gerangschikt in vier groepen van elk vier tellen volgens de structuur: sam - thali - khali - thali.

De Theka van Tintal:

Zie ook
 Lijst van Hindoestaanse talas

Hindoestaanse muziek